Germen o embrió, conjunt de cèl·lules reproductores o germinals 
 Germen de cereal, embrió d'una llavor 
 Germen o microorganisme